Cerro de las Avispas bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Cerro de las Avispas (Argentinien), in Argentinien
 Cerro de las Avispas (Guayanilla, Puerto Rico), in Puerto Rico	
 Cerro de las Avispas (Patillas, Puerto Rico), in Puerto Rico